Чуфарово — название населённых пунктов в России:

 Чуфарово — село в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Чуфарово — село в Сергачском районе Нижегородской области.
 Чуфарово — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Чуфарово — рабочий посёлок (посёлок городского типа) в Вешкаймском районе Ульяновской области.
 Чуфарово — село в Майнском районе Ульяновской области.
 Чуфарово — село в Ростовском районе Ярославской области.

 Большое Чуфарово — село в Ромодановском районе Республики Мордовия.

См. также 
 Чуфаров
 Подчуфарова